Biologie
 diaspore, bij schimmels en planten een eenheid van verspreiding, zoals sporen, zaden, vruchten, bollen, knollen, plantendelen en -fragmenten.
 Diasporus, een geslacht van kikkers uit de familie Eleutherodactylidae.

Mineralogie
 diaspoor, een mineraal, een aluminium-zuurstof-hydroxide

Zie ook
 diaspora (doorverwijzing)